Jacques Mélingue (-1728), peintre portraitiste français du Grand Siècle ;
 Étienne Mélingue (1807-1875), acteur, sculpteur et peintre français ;
 Madame Mélingue (1813-1886), sa femme, actrice française.
 Gaston Mélingue (1840-1914), son fils, peintre français ;
 Lucien-Étienne Mélingue (1841-1889), son frère, peintre français.